За́лман Кинг (настоящая фамилия Лефковиц, ; 23 мая 1942, Трентон — 3 февраля 2012, Санта-Моника) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и оператор.

Биография 
Залман Кинг родился 23 мая 1942 года в Трентоне (штат Нью-Джерси, США), в семье зубного врача Фреда Лефковица (1907—1993) и Сары (Салли) Лефковиц (в девичестве Уркен, 1906—1990), выходцев из семей еврейских иммигрантов из Латвии (тогда в Российской Империи). Изучал антропологию в Гриннелл-колледже, но не окончив его устроился на работу водолазом. В девятнадцатилетнем возрасте женился на своём будущем соавторе Патрише Ноп (Patricia Knop), которой тогда было также 19 лет.

В кино он пришёл в начале 1970-х годов. Дебютировав в качестве актёра в фильме «Лыжный бум» (1971), Залман Кинг сам начал снимать кино в 1980-х годах. Ныне он широко известен как режиссёр, сценарист и продюсер, благодаря таким фильмам как «Девять с половиной недель» (1986), «Дикая орхидея» (1990), «Слияние двух лун» (1988), телесериалу «Дневники красной туфельки».

Причиной смерти режиссёра стал рак, с которым он боролся на протяжении последних нескольких лет.

На протяжении 46 лет Кинг был женат на писательнице и продюсере Патриции Луизиане Ноп, с которой он сотрудничал на многих своих проектах, включая «Дикую орхидею» и «Девять с половиной недель». У пары родилось две дочери.

Фильмография

Актёр

Другие занятия

См. также 
 Ален Сирицки

Примечания

Ссылки 

Кинооператоры по алфавиту
Кинооператоры США
Артисты, известные под псевдонимами
Умершие от рака